Onderdistrict in Indonesië
 Kesambi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Kesambi (Mejobo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Kesambi (Bandung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Kesambi (Porong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Kesambi (Kesambi), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java